Weißensee est un quartier de Berlin.
 Le District de Weißensee fut une division de Berlin entre 1920 et la Seconde Guerre mondiale.
 Weißensee est une ville de Thuringe.
 Weissensee est une ville de Carinthie.
 Le Weissensee est un lac de Carinthie.